In der Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Freiburg (2012–2016) sind alle Grossräte verzeichnet, die in der Amtsperiode 2012 bis 2016 Mitglied des Grossen Rates des Kantons Freiburg waren.

Stand: 1. Oktober 2012

Fraktionen und Parteien 
 CVP-BDP: Fraktion der Christlichdemokratischen Volkspartei und Bürgerlich-Demokratischen Partei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Fraktion
 MLB: Fraktion Mitte-Links-Bündnis (CSP, GPS, GLP und Unabhängiger)
 SP: Sozialdemokratische Fraktion
 SVP: Fraktion der Schweizerischen Volkspartei

Ehemalige Mitglieder des Grossen Rates

Weblinks 
Liste der Mitglieder des Grossen Rats

Siehe auch 

Politik (Kanton Freiburg)